Суперкубок Японії з футболу 2020  — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 лютого 2020 року між чемпіоном Японії клубом Йокогама Ф. Марінос та володарем кубка Імператора Японії клубом Віссел Кобе.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2020
Японія
Лютий 2020
2020 в Японії